Jesús Silva Herzog, economista, periodista, escritor mexicano. (1892-1985)
 Jesús Silva-Herzog Márquez, ensayista, catedrático y académico mexicano. (n. 1965)
 Jesús Silva-Herzog Flores,  economista, académico y político mexicano afiliado al Partido Revolucionario Institucional. (1935-2017)
 Jesús Silva Porto, jurista español y activo defensor de la monarquía. (1924-2009)
 Jesús Silva Fernández, diplomático español, embajador de España en Venezuela (n. 1962)
 Jesús Silva González, artista circense español. (n. 1962)
Jesús Manuel Silva, abogado venezolano (n. 1979)
 Manuel Jesús Silva, futbolista chileno. (n. 1988)